Brnobići je lahko:
 Brnobići, Buzet (Hrvaška)
 Brnobići, Kaštelir–Labinci (Hrvaška)